Callicebus regulus é uma espécie de guigó, um Macaco do Novo Mundo, da família Pitheciidae e subfamília Callicebinae, endêmico do Brasil.

Mamíferos do Brasil
Mamíferos descritos em 1927
Callicebus